Chapelle-Blanche :

 La Chapelle-Blanche, commune française des Côtes-d'Armor ;
 La Chapelle-Blanche, commune française de la Savoie ;
 La Chapelle-Blanche-Saint-Martin, commune française d'Indre-et-Loire ;
 Chapelle-Blanche est l'ancien nom de la commune La Chapelle-Saint-Maurice (Haute-Savoie) ;

Chapelle blanche :

 Chapelle blanche, monument construit par Sésostris  dans le temple d'Amon à Karnak.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France